Alberg ist der Familienname folgender Personen:
 Petur Alberg (1885–1940), färöischer Komponist
 Peter Alberg Holm (1823–1892), färöischer Pfarrer
 Roland Alberg (* 1990), niederländischer Fußballspieler

 Burg bei Albrechtice (Burg Alberg), Tschechien

Siehe auch:
 Aalberg
 Ahlberg (Begriffsklärung)
 Alburg